Серр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на схід від Парижа, 55 км на південний схід від Меца, 21 км на схід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числились 104 оподатковані домогосподарства у яких проживала 261 особа, медіана доходів яких складала  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Серр на сайті французького Національного інституту географії
 Серр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель